Сан Хосе Теакалко има више значења:

 Општина Сан Хосе Теакалко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хосе Теакалко (Сан Хосе Теакалко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хосе Теакалко (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику